Breathe bezeichnet:

 Breathe, Originaltitel von Solange ich atme, britischer Spielfilm von Andy Serkis (2017)
 Breathe (Faith-Hill-Album), Album von Faith Hill (1999)
 Breathe (Felix-Jaehn-Album), Album von Felix Jaehn (2021)
 Breathe (Dr.-Lonnie-Smith-Album), Album von Dr. Lonnie Smith (2021)
 Breathe (Band), britische Band der 1980er-Jahre
 Breathe (Buchreihe), Jugendbuchreihe von Sarah Crossan
 Breathe (Faith-Hill-Lied), Lied von Faith Hill (1999)